Măr (< ) se poate referi la:
 Nume de localități din România:
 Măru (), județul Caraș-Severin, Banat
 Măru, Gorj, Oltenia
 Măru Roșu, Brăila, Muntenia
 Măru Roșu, Mehedinți, Oltenia
 Meri, Prahova, Muntenia
 Meri, Teleorman, Muntenia

 Nume de plante:
 Măr, gen de arbori și arbuști din familia Rosaceae
 Măr, specie de arbore fructifer din genul Malus
 Mărul lupului, specie de plante erbacee din familia Aristolochiaceae 

  Alte semnificații:
„Mărul lui Adam” o formațiune cartilaginoasă din regiunea laringelui la bărbat
„Mărul interzis” din care au mâncat Adam și Eva, (religie)
„Mărul discordiei” este un fruct simbolic generator de conflicte (Războiul troian)

Vezi și 
 Măru (dezambiguizare)
 Mereni (dezambiguizare)
 Merești (dezambiguizare)
 Merișor (dezambiguizare)
 Merișoru (dezambiguizare)
 Merișani (dezambiguizare)

 Meriș
 Mereșeni
 Mereșeuca

Toponime românești